Een verkeersweg:
N280 (België)
N280a (België)
N280 (Nederland), zie Provinciale weg 280
N280 (Zwitserland)